Landtagswahlkreis 35 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Mannheim I (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Karlsruhe-Land II (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Frankfurt (Oder) (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Elbe-Elster I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Guben – Forst I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Frankfurt am Main II (seit 1983)
 Wahlkreis 35 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 35 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Greifswald IV (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Uecker-Randow I (1994 bis 2011)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Bad Pyrmont (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Springe (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Hannover-Südost (2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Nordwest (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Goslar-Land (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Solingen I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Remscheid – Oberbergischer Kreis III (2017)
 Landtagswahlkreis Remscheid (2005 bis 2012)
 Landtagswahlkreis Wuppertal I (2000)
 Landtagswahlkreis Wuppertal III (1980 und 1995)
 Landtagswahlkreis Kempen I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Kempen-Ost (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Ludwigshafen am Rhein I (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Nordsachsen 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Muldental 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Pirna I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Halle I (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Bad Dürrenberg-Saalekreis (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Hettstedt (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Halle, Neustadt II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Süd (seit 2012)
 Landtagswahlkreis Lübeck-West (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Norderstedt (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Ost (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Nord (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Eutin-West (1950)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Süd (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis I (seit 1999)
 Wahlkreis Holzlandkreis I (1994)
 Wahlkreis Zeulenroda – Schleiz II (1990)